Гран-при Марселя Кинта () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской коммуне Звевегем, провинция Западная Фландрия.

История 
Велогонка впервые состоялась в 1930 году как Гран-при Звевегема (Grote Prijs Zwevegem). В 1942 году, после очередного прерыва, название было изменено на нынешнее в честь Марселя Кинта — тогда ещё действующего бельгийского шоссейного велонщика, чемпиона мира 1938 года и победителя гонки в 1935 году. С 1947 по 1967 год гонка проводилась в начале августа, со следующего года — в сентябре. С 1965 по 1967 год соревнование проводилось как критериум. В 1966 году помимо основной гонки была организована гонка за лидером, которую выиграл Том Симпсон. Выпуски 1987 и 1988 годов имели большую протяженность, чем обычно.

С 2016 года гонка входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2

Призёры 

|-
|colspan=4 align=center|Grote Prijs Zwevegem
|-
| 1930
|  Адольф Ван Брюане 
|  
|
|-
|1931-34
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 1935
|  Марсель Кинт 
|  Эрнест Планкарт 
|  Реми Вейнант
|-
| 1936
|  Мишель Д'Оге 
|
|
|-
| 1937
|  Альберт Бейрнарт 
|
|
|-
| 1938
|  Франс Биннеманс 
|  Сильван Грисоль 
|  Одьель Ван Ден Мерсо
|-
|1939-41
|colspan=3 align=center|не проводилась из-за Второй мировой войны
|-
|colspan=4 align=center|Grote Prijs Marcel Kint
|-
| 1942
|  Еф Ванде Веге 
|  Стан Окерс 
|  Жером Дюфромон
|-
|1943-46
|colspan=3 align=center|не проводилась из-за Второй мировой войны
|-
| 1947
|  Альберт Папе 
|  Жорж Десплентер 
|  Роне Орел
|-
| 1948
|  Роже Кноккарт 
|  Альберт Бейрнарт 
|  Рене Янссенс
|-
| 1949
|  Валер Оливье 
|  Роже Де Корт 
|  Андре Питерс
|-
| 1950
|  Валер Оливье 
|  Андре Малбранке 
|  Эрнест Стеркс
|-
| 1951
|  Басил Вамбеке 
|  Роже Десмет 
|  Мишель Ремю
|-
| 1952
|  Виллем Лабаре 
|  Рафаэль Йонкхере 
|  Жилбер Десмет
|-
| 1953
|  Вилли Герс 
|  Артур Моммеренси 
|  Валер Оливье 
|-
| 1954
|  Рассел Мокридж 
|  Валер Оливье 
|  Андре Нойеле
|-
| 1955
|  Жорж Декрайе 
|  Паул Тайлдеман 
|  Роже Калевартс
|-
| 1956
|  Еф Планкарт 
|  Роже Декок 
|  Рафаэль Йонкхере
|-
| 1957
|  Гюстав Ван Варенберг 
|  Эдгард Соргелос 
|  Норберт Вантигем
|-
| 1958
|  Еф Планкарт 
|  Хенри Ван Керкхове 
|  Каликст Ван Стенбрюгге
|-
| 1959
|  Жилбер Десмет 
|  Андре Нойеле 
|  Хилер Кауврёр
|-
| 1960
|  Артур Декаботер 
|  Йозеф Планкарт 
|  Франс Де Мюлдер
|-
| 1961
|  Еф Планкарт 
|  Освальд Деклерк 
|  Люсьен Де Мюнстер
|-
| 1962
|  Еф Планкарт 
|  Арно Десмет 
|  Жорж Декрайе
|-
| 1963
|  Норберт Керкхове 
|  Арно Десмет 
|  Артур Декаботер
|-
| 1964
|  Франс Мелкенбек 
|  Лионель Вандамме 
|  Марсель Онжена
|-
| 1965
|  Эдвард Селс 
|  Йос Хёсманс 
|  Жилбер Десмет
|-
| 1966
|  Роланд Ван Де Рейсе 
|  Андре Месселис 
|  Як Де Бувер
|-
| 1967
|  Ноэл Ван Клостер 
|  Паул Ин'т Вен 
|  Эдвард Селс
|-
|-
|1968
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 1969
|  Андре Дирикс 
|  Ян Крекелс 
|  Флори Онжена
|-
| 1970
|  Вилли Ван Несте 
|  Як Де Бувер 
|  Пол Майю
|-
| 1971
|  Гвидо Рейбрук 
|  Эрве Вермерен 
|  Ноэл Вантигем
|-
| 1972
|  Кристиан Калленс 
|  Этьен Сонк 
|  Дирк Барт
|-
| 1973
|  Франс Вербек 
|  Эрик Де Вламинк 
|  Дирк Барт
|-
| 1974
|  Вилли Ван Несте 
|  Эрик Леман 
|  Джеки Кун
|-
| 1975
|  Роланд Де Витте 
|  Роже Де Вламинк 
|  Вальтер Годефрот
|-
| 1976
|  Йозе Ванаккере
|  Ромен Мас 
|  Кристиан Дебюшер
|-
| 1977
|  Вилли Планкарт 
|  Пол Вершур 
|  Йозе Ванаккере
|-
| 1978
|  Ален Десавье 
|  Роже Версхаве 
|  Роман Демейер
|-
| 1979
|  Ливен Малфайт 
|  Вилли Схерс 
|  Дирк Барт
|-
| 1980
|  Патрик Девос 
|  Эдди Ванхаренс 
|  Пол Вершур
|-
| 1981
|  Вилли Тейрлинк 
|  Вальтер Дальгаль 
|  Эдди Ванхаренс
|-
| 1982
|  Дирк Хейрвег 
|  Харли Йохюмс 
|  Марк Госсенс
|-
| 1983
|  Люк Мерсман 
|  Рюди Делехаузе 
|  Эдди Ванхаренс
|-
| 1984
|  Эдди Планкарт 
|  Данни Ван Бален 
|  Франки Ван Ойен
|-
| 1985
|  Франки Ван Ойен 
|  Тим Харрис 
|  Даниэль Россель
|-
| 1986
|  Роже Илегемс 
|  Беньямин Ван Иттербек 
|  Рик Маннартс
|-
| 1987
|  Франк Пирард 
|  Леон Невелс 
|  Этьен Де Вилде
|-
| 1988
|  Франки Паттин 
|  Данни Янссенс 
|  Иван Ламот
|-
| 1989
|  Людо Гисбертс 
|  Ян Богарт 
|  Франк Франкен
|-
| 1990
|  Людо Гисбертс 
|  Патрик Версхёрен 
|  Ян Богарт
|-
| 1991
|  Марникс Ламейре 
|  Петер Нассенс 
|  Рик Коппенс
|-
| 1992
|  Ферди Дирикс 
|  Ян Богарт 
|  Кюрт Онклик
|-
| 1993
|  Мишель Вермот 
|  Рюди Вердонк 
|  Пьер Херинне
|-
| 1994
|  Вим Омлоп 
|  Патрик Ван Росбрук 
|  Патрик Де Вал
|-
| 1995
|  Андерс Эклунд 
|  Марат Ганеев 
|  Джонни ван Кадсанд
|-
| 1996
|  Данни Далман 
|  Ларс Михаэльсен 
|  Петер Спанховен
|-
| 1997
|  Петер Ван Петегем 
|  Франки Ван Хасебрук 
|  Энди Де Смет
|-
| 1998
|  Берт Хейревег 
|  Герт Омлоп 
|  Энди Де Смет
|-
| 1999
|  Адри ван дер Пул 
|  Флип Верекке 
|  Джанни Ривера
|-
| 2000
|  Эрик Де Клерк 
|  Петер Ван Петегем 
|  Барт Хейревег
|-
| 2001
|  Ян ван Велзен 
|  Марк Роланд 
|  Барт Хейревег
|-
| 2002
|  Гордон МакКоули 
|  Тьери Де Грот 
|  Миндаугас Гонцарас
|-
| 2003
|  Айварас Баранаускас 
|  Кристоф Родхофт 
|  Кристоф Валкенс
|-
| 2004
|  Франк Ванденбрук 
|  Стевен Де Неф 
|  Миндаугас Гонцарас
|-
| 2005
|  Франк Ванденбрук 
|  Хэмиш Хейнес 
|  Берт Схейрлинкс
|-
| 2006
|  Кевин Ван вуд Слагмолен 
|  Герт Омлоп 
|  Стевен Тайс
|-
| 2007
|  Герт Омлоп 
|  Йохан Кунен 
|  Берт Де Вале
|-
| 2008
|  Нико Экхаут 
|  Свен Нис 
|  Герт Омлоп
|-
|-
|2009-10
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2011
|  Батист Планкарт 
|  Йонас Льюнгблад 
|  Аидис Круопис
|-
| 2012
|  Рамунас Навардаускас 
|  Кесс Хейтенс 
|  Теймен Эйсинг
|-
| 2013
|  Ильо Кейссе 
|  Стейн Стелс 
|  Батист Планкарт
|-
| 2014
|  Бриан ван Гутем 
|  Фредерик Роберт 
|  Матиас Ван Холдербеке
|-
| 2015
|  Батист Планкарт 
|  Александер Кригер 
|  Бриан ван Гутем
|-
| 2016
|  Ян-Виллем ван Схип 
|  Мишель Дилеман 
|  Эмиль Вермёлен
|-
| 2017
|  Йонас Риккарт
|  Андерс Скарсет 
|  Оливер Пардини
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Марселя Кинта на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1930 года